Натуралізм (філософія)
 Натуралізм (мистецтво)
 Натуралізм (живопис)
 Натуралізм (література)

Див. також 
 Реалізм (художній метод)